Odds & Sods — Mis-takes & Out-takes — сборник (бокс-сет), выпущенный в 2005 году лейблом Cohesion Records и составленный из композиций, записанных группами Manfred Mann Chapter Three, Manfred Mann и Manfred Mann’s Earth Band в период с 1969 по начало 2000-х годов. Сборник выпущен на четырёх компакт-дисках.

Об альбоме
Музыкальный критик Брюс Эдер (Bruce Eder) высоко оценил этот сборник. По его словам, «это один из лучших бокс-сетов с тех пор, как в конце 80-х годов прошлого века этот формат стал популярным… Охватывая музыкальную историю, насчитывающую 30 лет, каждый компакт-диск имеет свою отличительную направленность и содержание, которое отделяет его от соседних дисков, но всё это удаётся сохранить вместе как жизненно важный ресурс для признания группы.»

Список композиций

CD1ː In The Beginning

CD2ː Hollywood Town

CD3ː Brothers And Sisters

CD4ː To The Limit

Участники записи 
 Manfred Mann Chapter Three
 Manfred Mann
 Manfred Mann’s Earth Band

Ссылки 
 Odds & Sods — Mis-takes & Out-takes на Discogs.com
 Odds & Sods — Mis-takes & Out-takes на Allmusic.com

Примечания 

Альбомы Manfred Mann’s Earth Band
Альбомы прогрессивного рока
Сборники 2005 года